

Osoby 
 John Gilbert (1897–1936) – amerykański aktor filmowy
 John Gilbert (zm. 1397) – angielski biskup katolicki, Lord Wielki Skarbnik
 John Gilbert (1812–1845) – brytyjski przyrodnik
 John Gilbert (ur. 1960) – nowozelandzki montażysta filmowy
 John Gilbert (1927–2013) – brytyjski polityk Partii Pracy, minister, baron Gilbert